де Лиль, де Лилль — французская фамилия, элемент фамилий и географических названий. Может соответствовать , , ,  (/də lil/).

Известные носители фамилии 
 Алан де Лиль Фламандский (Alanus van Auxerre) (ум. 1185) — теолог, епископ Осера.
 Ален де Лилль (Алан Лилльский) (1120—1202) — французский теолог и поэт, католический святой.
 Бертран де Лиль () (1050—1123) — епископ Комменжа (Франция), католический святой, в честь которого названа деревня Сен-Бертран-де-Комменж.
  (род. 1951) — южноафриканский политик.
 Вилье де Лиль-Адам:
 Де Вилье де л'Иль Адам, Жан (1384—1437) — французский дворянин, маршал Франции.
 Де Вилье де л’Иль-Адам, Филипп (1464—1534) — французский дворянин, великий магистр Ордена госпитальеров.
 Вилье де Лиль-Адам, Филипп Огюст Матиас (1838—1889) — граф, французский писатель.
 Леконт де Лиль, Шарль Мари Рене (1818—1894) — французский и реюньонский поэт, глава Парнасской школы.
 Роме-де-Лиль, Жан Батист Луи (1736—1790) — французский минералог и метролог, один из основателей кристаллографии.
 Руже де Лиль, Клод Жозеф (1760—1836) — французский поэт и композитор, в 1792 г. написавший музыку для революционного гимна «Марсельеза».

Другое 
  — с 1965 года британский пэрский титул в Пенсхёрсте, Кент.
  — музей на реке Тиу, особняк-крепость, построенная в XI веке в Анси

См. также 
 Делиль